

Personen
 Evangeline (voornaam), een Griekse meisjesnaam
 Evangeline Lilly, (1979), een Canadese actrice bekend van Lost.
 Amber Evangeline Valletta, (1974), een Portugees fotomodel.
 Ellen Evangeline Hovic, (1912 - 2010), een Amerikaanse actrice.
 Evelien Koogje, (1959), een Nederlandse roeister.
 Evangeline Booth, generaal van het leger des heils.

Fictie
Evangeline "Eva" St. Clair, uit De hut van oom Tom

Andere
 Evangeline Trail, een weg in Novia Scotta te Canada.
 Evangeline Parish, een dorp in Louisiana in de VS.
 Evangeline (plaats), gemeentevrij gebied in Louisiana.
 Evangeline (schip), Amerikaans schip betrokken in een scheepsramp in 1965.
 Evangeline (Emmylou Harris), een album van Emmylou Harris
 Evangeline (Mary Anne Hobbs), een album van Mary Anne Hobbs.
 Evangeline (1913), een film van Edward P. Sullivan en William Cavanaugh.
 Evangeline (1919), een film van Raoul Walsh.
 Evangeline (1929), een film van Edwin Carewe.
 Evangeline (2013), een film van Karen Lam.
 Evangeline (gedicht), een gedicht van Henry Wadsworth Longfellow
 Evangeline (verhaal), een kort verhaal van William Faulkner.
 Evangeline (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam